ПО — аббревиатура, обозначающая:
 передовой отряд
 пограничный отряд
 подводная охота
 политический отдел
 потребительская кооперация
 почтовое отделение
 правоохранительные органы
 предел обнаружения
 предметная область
 представительный объём — термин из МСС и ТОС
 программное обеспечение
 производственное объединение
 пост охраны
 передаточное отношение
 поток операций
 пищевые отходы
 протектированное оружие

См. также 
 По
 П